Dies, plural de dia
 El Diés o Comtat de Dia, jurisdicció de Provença
 Biografies:
 Dies (filòsof), filòsof de la Grècia antiga
 Ramon de Boïl i Dies, noble valencià
 Catolicisme:
 Dies irae, seqüència gregoriana
 Dies natalis, dia de la mort d'un sant
 Esdeveniments:
 Campanya de divuit dies (Bèlgica, 1940)
 Guerra dels Sis Dies (1967), guerra entre Israel i Palestina
 Tres dies de De Panne-Koksijde
 Quatre dies de Dunkerque: prova ciclista
 Sis Dies d'Escòcia de Trial
 Sis Dies Internacionals d'Enduro, competició d'enduro
 Miscel·lània: Dies d'adolescència